Убан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Убан, Стив (род. 1950) — бельгийский джазовый саксофонист и флейтист, музыкальный педагог.
 Убан, Филипп — французский ватерполист и пловец, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1900.